Альтенрит () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген.  Население составляет 1933 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 3,35 км². Официальный код  —  08 1 16 006.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга